

Топоніми 
Канхва — містечко
Острів Канхва
Повіт Канхва

Інше 
Канхваський договір
Канхваський інцидент